Rauni est une déesse de la mythologie finlandaise.
 Rauni est un groupe de rock français.